Tomas Sax (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004 || Dukla Trenčín || Slovaquie U-20
|| 47 || 14 || 17 || 31 || 38 || 2 || 1 || 0 || 1 || 26 
|-
| 2004-2005 || Dukla Trenčín || Slovaquie U-20 
|| 46 || 18 || 20 || 38 || 54 || 9 || 7 || 4 || 11 || 12 
|-
| 2005-2006 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 35 || 17 || 11 || 28 || 73 || 6 || 2 || 4 || 6 || 6  
|-
| 2006-2007 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 43 || 21 || 30 || 51 || 44 || 16 || 2 || 5 || 7 || 18 
|-
| 2007-2008 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 19 || 2 || 3 || 0 || 10 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HC 07 Prešov || 1.liga
|| 19 || 8 || 11 || 19 || 24 || 17 || 1 || 3 || 4 || 34 
|-
| 2008-2009 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 23 || 16 || 19 || 35 || 74 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Trebišov || 1.liga
|| 36 || 16 || 13 || 29 || 52 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 2010-2011 || HK Trebišov || 1.liga
|| 38 || 7 || 22 || 29 || 89 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4  
|-
| 2011-2012 || HK Trebišov || 1.liga
|| 31 || 11 || 14 || 25 || 38 || || || || ||

Références 

Naissance en février 1985
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Reims Champagne hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves